{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (63201) - || 2000 YH129 ||29 december 2000 || Spacewatch
|-
| (63202) - || 2000 YR131 ||30 december 2000 || LINEAR
|-
| (63203) - || 2000 YA132 ||30 december 2000 || LINEAR
|-
| (63204) - || 2000 YE135 ||17 december 2000 || LONEOS
|-
| (63205) - || 2000 YG139 ||27 december 2000 || Spacewatch
|-
| (63206) - || 2000 YF143 ||23 december 2000 || LINEAR
|-
| (63207) - || 2001 AK6 ||2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63208) - || 2001 AJ10 ||2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63209) - || 2001 AP11 ||2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63210) - || 2001 AH13 ||2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63211) - || 2001 AU13 ||2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63212) - || 2001 AT17 ||2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63213) - || 2001 AY18 ||4 januari 2001 || NEAT
|-
| (63214) - || 2001 AP20 ||3 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63215) - || 2001 AD25 ||4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63216) - || 2001 AF26 ||5 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63217) - || 2001 AU29 ||4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63218) - || 2001 AZ29 ||4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63219) - || 2001 AD32 ||4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63220) - || 2001 AU32 ||4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63221) - || 2001 AZ32 ||4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63222) - || 2001 AM36 ||5 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63223) - || 2001 AV36 ||5 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63224) - || 2001 AQ37 ||5 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63225) - || 2001 BL2 ||18 januari 2001 || NEAT
|-
| (63226) - || 2001 BC4 ||18 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63227) - || 2001 BG6 ||19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63228) - || 2001 BF9 ||19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63229) - || 2001 BP9 ||19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63230) - || 2001 BT14 ||21 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (63231) - || 2001 BA15 ||21 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (63232) - || 2001 BK15 ||21 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (63233) - || 2001 BO17 ||19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63234) - || 2001 BB20 ||19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63235) - || 2001 BV20 ||19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63236) - || 2001 BX20 ||19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63237) - || 2001 BA23 ||20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63238) - || 2001 BL24 ||20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63239) - || 2001 BD25 ||20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63240) - || 2001 BG26 ||20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63241) - || 2001 BJ26 ||20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63242) - || 2001 BJ27 ||20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63243) - || 2001 BW27 ||20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63244) - || 2001 BO28 ||20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63245) - || 2001 BP30 ||20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63246) - || 2001 BG32 ||20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63247) - || 2001 BN34 ||20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63248) - || 2001 BP34 ||20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63249) - || 2001 BW35 ||18 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63250) - || 2001 BP36 ||21 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63251) - || 2001 BG38 ||21 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63252) - || 2001 BL41 ||19 januari 2001 || Spacewatch
|-
| (63253) - || 2001 BG50 ||21 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63254) - || 2001 BW54 ||19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63255) - || 2001 BX63 ||29 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63256) - || 2001 BY77 ||25 januari 2001 || NEAT
|-
| (63257) - || 2001 BJ79 ||21 januari 2001 || LINEAR
|-
| (63258) - || 2001 BT80 ||19 januari 2001 || NEAT
|-
| (63259) - || 2001 BS81 ||30 januari 2001 || W. Bickel
|-
| (63260) - || 2001 CN || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63261) - || 2001 CA2 ||1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63262) - || 2001 CM3 ||1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63263) - || 2001 CC4 ||1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63264) - || 2001 CP5 ||1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63265) - || 2001 CP12 ||1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63266) - || 2001 CV16 ||1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63267) - || 2001 CC17 ||1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63268) - || 2001 CU22 ||1 februari 2001 || LONEOS
|-
| (63269) - || 2001 CE24 ||1 februari 2001 || LONEOS
|-
| (63270) - || 2001 CR28 ||2 februari 2001 || LONEOS
|-
| (63271) - || 2001 CN34 ||13 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63272) - || 2001 CC49 ||1 februari 2001 || LONEOS
|-
| (63273) - || 2001 DH4 ||16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63274) - || 2001 DB18 ||16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63275) - || 2001 DD21 ||16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63276) - || 2001 DP22 ||17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63277) - || 2001 DG23 ||17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63278) - || 2001 DJ29 ||17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63279) - || 2001 DW34 ||19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63280) - || 2001 DT37 ||19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63281) - || 2001 DF38 ||19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63282) - || 2001 DP45 ||19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63283) - || 2001 DA46 ||19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63284) - || 2001 DM46 ||19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63285) - || 2001 DW62 ||19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63286) - || 2001 DZ68 ||19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63287) - || 2001 DT79 ||20 februari 2001 || NEAT
|-
| (63288) - || 2001 DW79 ||20 februari 2001 || NEAT
|-
| (63289) - || 2001 DJ81 ||26 februari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (63290) - || 2001 DS87 ||21 februari 2001 || LONEOS
|-
| (63291) - || 2001 DU87 ||16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63292) - || 2001 DQ89 ||22 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63293) - || 2001 DT89 ||22 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63294) - || 2001 DQ90 ||21 februari 2001 || Spacewatch
|-
| (63295) - || 2001 DY101 ||16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (63296) - || 2001 EK || 2 maart 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63297) - || 2001 EE5 ||2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (63298) - || 2001 EH6 ||2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (63299) - || 2001 EH8 ||2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (63300) - || 2001 EV8 ||2 maart 2001 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten